David Tijanić (ur. 16 lipca 1997) – słoweński piłkarz występujący na pozycji pomocnika w tureckim klubie Göztepe SK i reprezentacji Słowenii.

Statystyki 

 (aktualne na dzień 24 czerwca 2021)

Sukcesy

Raków Częstochowa 

  Wicemistrzostwo Polskiː 2020/2021
  Puchar Polskiː 2020/2021
 Superpuchar Polski: 2021

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Urodzeni w 1997
Reprezentanci Słowenii w piłce nożnej
Piłkarze NK Olimpija Lublana
Piłkarze NK Triglav Kranj
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Piłkarze Göztepe SK